Бурхардт полное имя Бурхардт Белавари де Секава (нем. Burchart von Bélaváry de Szikava gen. Burchard-Belaváry) — старинный венгерский дворянский род. Предком рода считается .

Представители 
 Дьёрдь И Шикава и Белавар († 1588), королевский судья, капитан Девин.
 Бурхардт, Иоганн (1546—1616), эстонский и шведский врач, аптекарь, химик, главный аптекарь Таллина.
 Иоханес Бурхард фон Белавари де Сикава (1776—1838) в 1802 г. начал создавать коллекцию, которую назвал «Моя слабость» и которая стала первым частным музеем в Эстонии.
 Иоганн Кристиан Берхарт фон Беллавари из Сикава и Курселл (1754—1813), лорд Палло, офицер. Муж Оттилии фон Курселл (1764—1798), дочь генерала Барона  и племянница генерал-лейтенанта Иван Николаевич фон Эссен.
 Готтлиб Иоганн (известный как Иван) Бурхард фон Белавари (1756—1825), майор, лорд Брандтен.
 Готтлиб II Бурхард Белавари (1757—1807), убитый как русский майор в битве при Очаков (Русско-турецкая война (1806—1812)).
 Фромгольда Иогана Беллавара (1777°), Капитан 2-го ранга в российском имперском флоте.
 Иоганн Конрад Бурхард фон Белавари (1777—1871), майор, Рыцарь ордена Святого Георгия.
 Конрад Бурхард фон Белавари (около 1790 года, Варшава — девятнадцатый век, Египет). Польский офицер в Российской империи, он стал генералом дивизии в Египте, а затем губернатором Нубии.
 Давид Белавари из Шикавы (около 1580 года), дипломатический и высокопоставленный представитель Королевства Венгрия
 Миклош Белавари, Великий казначей Верхней Венгрии (1655 г.), военный губернатор Верхней Венгрии (1666 г.).
 Конрад Бурхард-Белавари (1837—1916), генеральный консул Бразилии в Будапеште, бизнес-магнат, член Дома магнитов.

Литература 
 Peeter Tarvel, Eesti biograafilise lesikoi täiendusköide, Kirjastus osaühing «Loodus», 1940
 Gustavson. H., Tallinna vanadest apteekidest. Tallinn 1972 sur raeapteek.ee
 monasterium.net

Дворянские роды Венгрии
Дворянские роды по алфавиту
Дворянские роды, на гербах которых изображены грифоны
Дворянские роды, на гербах которых изображены лилии
Дворянские роды, на гербах которых изображены розы